Santa Quiteria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Quitéria (kommun), Ceará, 
 Santa Quitéria (ort), Ceará, 
 Esmeraldas (ort), Minas Gerais,

Mexiko 

 Santa Quitería (ort i Mexiko, Sinaloa), 
 Santa Quitería (ort i Mexiko, Veracruz), Chalma, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar